Google:

 Google — пошукова система.
 Google — компанія Google Inc.
 Google — благодійний фонд.
 Google.by — домен і сайт, до 2009 року належав білоруській компанії ActiveMedia.
 Google — дієслово англійської мови.

Див. також 
 Proceratium google — вид мурах з підродини Proceratiinae.
 Гугол () — число, у десятковій системі числення зображуване одиницею зі 100 нулями.